

Курсай — аул, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Курсай — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Курсай — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Курсайський сільський округ